KKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koh Kong (Cambogia)
 kkz – codice ISO 639-3 della lingua kaska